Niemcy:
 Nehren – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tybinga
 Nehren – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Cochem-Zell